Extended Page Tables
 Етаноламінфосфотрансфераза